Ла́рино — топоним.

Италия 
 Ларино — коммуна в Италии.

Россия 
 Ларино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Ларино — село в Джанкойском районе Крыма.
 Ларино — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Ларино — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Ларино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ларино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ларино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ларино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Ларино — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Ларино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Ларино — деревня в Александровском районе Томской области.
 Ларино — бывшая деревня в Томском районе Томской области.
 Ларино — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Ларино — село в Каслинском районе Челябинской области.
 Ларино — село в Уйском районе Челябинской области.
 Ларино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Ларино — бывшая деревня в Ярославском районе Ярославской области, Ивняковское сельское поселение.
 Ларино — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Заволжское сельское поселение.

Украина 
 Ларино — посёлок городского типа в Донецкой области.

См. также 
 Михайло-Ларино